Ciechanowski (forma żeńska: Ciechanowska; liczba mnoga: Ciechanowscy) – polskie nazwisko. Najprawdopodobniej pochodzi od Ciechanowa.

Znane osoby o nazwisku Ciechanowski
 Zofia Ciechanowska (1896–1972) – polska literaturoznawczyni
 Bolesław Ciechanowski (1897–1940) – pułkownik, dowódca 64. Grudziądzkiego Pułku Piechoty w 1939 roku
 Celestyn Ciechanowski (1835–1906) – polski lekarz, powstaniec styczniowy
 Ferdynand Dąbrowa-Ciechanowski (1759–1828) – duchowny greckokatolicki, od 1810 unicki biskup chełmski, senator
 Franciszek Ciechanowski – greckokatolicki biskup chełmski ok. 1810 roku

 Joachim Ciechanowski (?–1719) – duchowny greckokatolicki, od 1716 biskup pińsko-turowski

 Wojciech Ciechanowski (ok. 1680–1721) – polski profesor matematyki, gramatyki, retoryki i poetyki
 Zygmunt Ciechanowski (1873–?) – polski inżynier, mechanik, profesor Politechniki Lwowskiej.

Pochodzenie osób o nazwisku Ciechanowski 
zobacz: Ciechanów.

Herbowni 
Ciechanowscy pieczętowali się m.in. poniższymi herbami:
 Dąbrowa
 Skarbień.

Statystyka 
W Polsce według portalu Moikrewni.pl mieszka:
 1396 osób o nazwisku Ciechanowski i
 1475 osób o nazwisku Ciechanowska.

Najwięcej z nich mieszka w Łodzi (w sumie 131) i Warszawie (104).

Ciechanowscy stanowią największą część populacji w następujących miejscowościach:
 Lipno (58 osób, stanowiących 0,39% populacji)
 Świecie (101 osób, stanowiących 0,38% populacji)
 Grudziądz (60 osób, stanowiących 0,06% populacji).

Przypisy 

Polskie nazwiska